Lekaj steht für:

 Lekaj (Albanien), Ort in Albanien

Personen:

 Granit Lekaj (* 1990), Fußballspieler
 Pal Lekaj (* 1962), kosovarischer Politiker
 Rexhep Lekaj (* 1989), Fußballspieler